Златки цельногрудые () — род жуков-златок из подсемейства Polycestinae, включающий более 500 видов.

Распространение 
Всесветно, кроме Австралии и Океании.

Описание 
Златки обычно мелких и средних размеров (около 1 см). Щиток незаметный, Надкрылья большей частью в густых волосках и белых чешуйках, реже только в волосках.

Систематика 
Более 500 видов и 12 подродов. Для СССР указывалось более 40 видов. В Европе род Acmaeodera представлен 57 видами.

Список подродов

Некоторые виды Европы 
 Acmaeodera brevipes Kiesenwetter, 1858
 Acmaeodera brevipes brevipes Kiesenwetter, 1858
 Acmaeodera cecropia Kiesenwetter, 1858
 Acmaeodera cerasina Marseul, 1865
 Златка гороховая (Acmaeodera cuprinula Redtenbacher)
  (=Buprestis cylindrica)
 Acmaeodera edmundi Obenberger, 1935
 Acmaeodera edmundi edmundi Obenberger, 1935
 Acmaeodera flavolineata Laporte & Gory, 1835
 Acmaeodera flavolineata cypricola Volkovitsh, 1983
 Acmaeodera flavolineata destructovittata Volkovitsh, 1988
 Acmaeodera flavolineata flavolineata Laporte & Gory, 1835
 Acmaeodera flavolineata piloselloides Volkovitsh, 1983
 Acmaeodera pilosellae (Bonelli, 1812)
 Acmaeodera pilosellae pilosellae (Bonelli, 1812)
 Acmaeodera pulchra (Fabricius, 1792)
 Acmaeodera revelierei Mulsant & Rey, 1859
 Acmaeodera rufocincta Baudi, 1870
 Acmaeodera bartoni Obenberger, 1940
 Acmaeodera biseriata Reitter, 1890
 Acmaeodera crinita Spinola, 1838
 Acmaeodera crinita crinita Spinola, 1838
 Acmaeodera crinita maroccana Obenberger, 1916
 Acmaeodera crinita melanosoma Lucas, 1844
 Acmaeodera crinita perrinella Obenberger, 1934
 Acmaeodera degener (Scopoli, 1763)
 Acmaeodera degener degener (Scopoli, 1763)
 Acmaeodera degener mlokossevitczi Semenov, 1895
 Acmaeodera degener quattuordecimpunctata (Villers, 1789)
 Acmaeodera marocana Obenberger, 1916
 Acmaeodera ottomana (Frivaldszki, 1837)
 Acmaeodera ottomana confluens Baudi, 1870
 Acmaeodera ottomana ottomana (Frivaldszki, 1837)
 Acmaeodera quadrifasciata (Rossi, 1790)
 Acmaeodera quadrifasciata octodecimpunctata Gory, 1840
 Acmaeodera quadrifasciata pruneri Spinola, 1838
 Acmaeodera quadrifasciata quadrifasciata (Rossi, 1790)
 Acmaeodera quadrizonata Abeille de Perrin, 1891
 Acmaeodera saxicola Spinola, 1838
 Acmaeodera saxicola bijuga Marseul, 1865
 Acmaeodera saxicola minoa Obenberger, 1940
 Acmaeodera saxicola saxicola Spinola, 1838
 Acmaeodera tassi Schaefer, 1965
 Acmaeodera truquii Abeille de Perrin, 1891
 Acmaeodera bipunctata (Olivier, 1790)
 Acmaeodera bipunctata bipunctata (Olivier, 1790)
 Acmaeodera bipunctata guillebeaui Abeile de Perrin, 1891
 Acmaeodera bipunctata obenbergeriana Schaefer, 1936
 Acmaeodera bipunctata plagiata Wollaston, 1864
 Acmaeodera bipunctata romanoi Sparacio, 1992
 Acmaeodera bipunctata senex Abeille de Perrin, 1891
 Acmaeodera nigellata Abeille de Perrin, 1904
 Acmaeodera quadrifaria Baudi, 1870
 Acmaeodera rubromaculata Lucas, 1844
 Acmaeodera rubromaculata fracta Wollaston, 1864
 Acmaeodera rubromaculata malacensis Cobos, 1954
 Acmaeodera rubromaculata oertzeni Ganglbauer, 1889
 Acmaeodera rubromaculata segurensis Escalera, 1904

Другие виды 

 Acmaeodera acanthicola
 Acmaeodera acuta  
 Acmaeodera adenostomae  
 Acmaeodera adenostomensis  
 Acmaeodera adusta 
 Acmaeodera stictipennis
 Acmaeodera aguanyoro
 Acmaeodera alacris
 Acmaeodera alpina
 Acmaeodera alicia
 Acmaeodera amabilis
 Acmaeodera amplicollis
 Acmaeodera angelica
 Acmaeodera apiata
 Acmaeodera aquila
 Acmaeodera atactospilota
 Acmaeodera aurantiofasciata
 Acmaeodera aurantiomarginata (nom. nov. aurantiofasciata Westcott)
 Acmaeodera aurantiofasciata Westcott 1996:21 (nom. praeocc. Westcott & Noguera)
 Acmaeodera auritincta [см. delectabilis] 
 Acmaeodera aurora
 Acmaeodera bacchariphaga
 Acmaeodera bishopiana
 Acmaeodera bivulnera
 Acmaeodera bodwitchi
 Acmaeodera cactophila Westcott & Noguera. 
 Acmaeodera carlota Fall. 
 Acmaeodera cazieri Knull. 
 Acmaeodera ceanothae Nelson. 
 Acmaeodera chemsaki Barr. 
 Acmaeodera chikatunovi .
 Acmaeodera chiricahuae Barr. 
 Acmaeodera clausa Horn. 
 Acmaeodera clypeata Barr. 
 Acmaeodera comata LeConte. 
 Acmaeodera condita Barr. 
 Acmaeodera confusa Fisher (см. xanthosticta) 
 Acmaeodera connexa LeConte. 
 Acmaeodera conoidea Fall. 
 Acmaeodera consors Horn. 
 Acmaeodera convicta Fall. 
 Acmaeodera coquilleti Fall. 
 Acmaeodera cordatistigma Westcott. 
 Acmaeodera corrosa Thomson. 
 Acmaeodera cribricollis Horn. 
 Acmaeodera croceonotata Gory. 
 Acmaeodera crossi Barr. 
 Acmaeodera crotonae Westcott & Noguera. 
 Acmaeodera cruenta (Olivier). 
 Acmaeodera cubaecola Jacqueline du Val. 
 Acmaeodera cuneata Fall. 
 Acmaeodera cuprina Spinola. 
 Acmaeodera curtilata Knull. 
 Acmaeodera culucoensis .
 Acmaeodera davidsoni Barr. 
 Acmaeodera decipiens LeConte. 
 Acmaeodera delectabilis Waterhouse. 
 Acmaeodera auritincta Fall 
 Acmaeodera delumbis Horn. 
 Acmaeodera depressa Barr. 
 Acmaeodera deviata Barr. 
 Acmaeodera digna Barr. 
 Acmaeodera discolor Barr. 
 Acmaeodera disjuncta Fall. 
 Acmaeodera divina Théry. 
 Acmaeodera dohrni Horn. 
 Acmaeodera dolorosa dolorosa Fall. 
 Acmaeodera dolorosa liberta Fall. 
 Acmaeodera dozieri Barr. 
 Acmaeodera errans Barr. 
 Acmaeodera flavomarginata
 Acmaeodera fattigi Knull. 
 Acmaeodera fenyesi Fall. 
 Acmaeodera flavomarginata (Gray). 
 Acmaeodera gibbula LeConte. 
 Acmaeodera gibbula gila Knull. 
 Acmaeodera gillespiensis Knull. 
 Acmaeodera gratiosa
 Acmaeodera griffithi Fall. 
 Acmaeodera haemorrhoa LeConte. 
 Acmaeodera hepburnii LeConte. 
 Acmaeodera holsteni White. 
 Acmaeodera hondurensis Manley. 
 Acmaeodera idahoensis Barr. 
 Acmaeodera impluviata
 Acmaeodera inopinata Barr. 
 Acmaeodera inyoensis Cazier. 
 Acmaeodera kathyae Westcott. 
 Acmaeodera knowltoni Barr. 
 Acmaeodera knullorum Barr. 
 Acmaeodera labyrinthica Fall. 
 Acmaeodera latiflava latiflava Fall. 
 Acmaeodera latiflava lineipicta Fall. 
 Acmaeodera lauta Barr. 
 Acmaeodera ligulata Cazier. 
 Acmaeodera linsleyi Van Dyke. 
 Acmaeodera lupinae Nelson. 
 Acmaeodera lysilomae Nelson. 
 Acmaeodera loei 
 Acmaeodera ligulata Cazier. 
 Acmaeodera linsleyi Van Dyke. 
 Acmaeodera lupinae Nelson. 
 Acmaeodera lysilomae Nelson. 
 Acmaeodera macra Horn. 
 Acmaeodera maculifera Horn. 
 Acmaeodera mariposa Horn. 
 Acmaeodera miliaris Horn. 
 Acmaeodera mimicata Knull. 
 Acmaeodera mixta LeConte. 
 Acmaeodera mojavei Westcott. 
 Acmaeodera navajo Nelson & Westcott. 
 Acmaeodera neglecta Fall. 
 Acmaeodera nelsoni Barr. 
 Acmaeodera neoneglecta Fisher. 
 Acmaeodera nevadica Barr. 
 Acmaeodera nexa Fall. 
 Acmaeodera nigrovittata Van Dyke. 
 Acmaeodera obtusa Horn. 
 Acmaeodera opuntiae Knull. 
 Acmaeodera quatuordecimspilota Obenberger. 
 Acmaeodera ornatoides Barr. 
 Acmaeodera panamintensis Westcott. 
 Acmaeodera paradisjunctata Knull. 
 Acmaeodera parkeri Cazier. 
 Acmaeodera perlanosa Timberlake. 
 Acmaeodera pinalorum Knull. 
 Acmaeodera plagiaticauda Horn. 
 Acmaeodera pletura Barr. 
 Acmaeodera flavonigrapunctata Knull. 
 Acmaeodera prorsa Fall. 
 Acmaeodera pulchella (Herbst). 
 Acmaeodera pullata Cazier. 
 Acmaeodera purshiae Fisher. 
 Acmaeodera quadrivittata Horn. 
 Acmaeodera quadrivittataoides Nelson & Westcott.  
 Acmaeodera recticollis Fall. 
 Acmaeodera recticolloides Westcott. 
 Acmaeodera regularis Waterhouse.
 Acmaeodera resplendens Van Dyke. 
 Acmaeodera riograndei Nelson. 
 Acmaeodera robigo Knull. 
 Acmaeodera robusta Horn. 
 Acmaeodera rubroguttula Nelson. 
 Acmaeodera rubronotata Laporte. 
 Acmaeodera rubrovittata Nelson. 
 Acmaeodera rufolateralis Westcott. 
 Acmaeodera scalaris .
 Acmaeodera setosa
 Acmaeodera unicolor

Примечания

Литература 
 Levey B. 2009. An interesting new species of Acmaeodera (s. str.) Eschscholtz 1829 from the Afrotropical Region (Coleoptera: Buprestidae). Zootaxa 2155: 23—27.

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20070311123043/http://www.zin.ru/ANIMALIA/COLEOPTERA/eng/acmaeotr.htm
 http://www.biolib.cz/en/taxon/id9051/

 
Роды жесткокрылых